Blue (englisch für blau) steht für:

 Blue (Album) von Joni Mitchell
 Blue (Band), britische Popgruppe
 Blue (Da Ba Dee), Lied der italienischen Musikgruppe Eiffel 65
 Blue (Lied), Titelsong des gleichnamigen Albums von Joni Mitchell von 1971
 Blue (Familienname), Personen mit diesem Namen
 Blue (Manga), japanische Mangaserie
 Blue (Webserie), amerikanische Webserie
 Blue (Oper), Oper von Jeanine Tesori und Tazewell Thompson (2019)
 Blue (1993), Film von Derek Jarman
 Blue (2009), Film von Anthony D’Souza
 erste Gitarre von Billie-Joe Armstrong, Sänger und Gitarrist der Band Green Day, siehe Billie Joe Armstrong#Instrumente
 Bengal (Katzenrasse)

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Blue (Arizona), im Greenlee County
 Blue (Indiana), im Ohio County
 Blue (Oklahoma), im Bryan County
 Blue (Texas), im Lee County
 Blue (West Virginia), im Tyler County
 Blue Spruce, im Salt Lake County, Utah
 Blue Store, im Columbia County, New York
 Blue Sulphur, im Cabell County, West Virginia
 Blue Tent, im Nevada County, Kalifornien
 Blue Valley, im Clear Creek County, Colorado
 Blue Vista, im Greenlee County, Arizona

BLUE steht als Abkürzung für:
 Best Linear Unbiased Estimator, englisch für Bester Linearer Erwartungstreuer Schätzer, siehe Satz von Gauß-Markow

Sonstiges:
 Blue Lacy, Hunderasse
 BlueEFFICIENCY-Modelle der Mercedes-Benz Baureihe 204, siehe Mercedes-Benz Baureihe 204#BlueEFFICIENCY-Modelle
 Blue Pool, See im Snohomish County, Washington
 Blue Water, See im Lassen County, Kalifornien
 Blue Islands, Insel im Cameron County, Louisiana

Siehe auch:
 Blue Township
 USS Blue, Schiffsname bei der US-Marine
 Blu

BLUE